Het seizoen 1937/38 was de 24e editie van de Belgische Tweede Klasse. De officiële naam destijds was Division 1 (Eerste Afdeeling). Boom FC werd winnaar in reeks A en RCS Brugeois in reeks B.  Beide ploegen promoveerden naar de ere-afdeling.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Ere-Afdeling 1936-37 voor de start van het seizoen:
 FC Turnhout (voorlaatste) degradeerde na 1 seizoenen in Ere-Afdeling.
 RC Mechelen KM (laatste), het vroegere RC Malines, degradeerde na 12 seizoenen in Ere-Afdeling.

Gepromoveerde teams
Volgende 4 teams waren gepromoveerd uit Bevordering 1936-37 voor de start van het seizoen:
 R. Charleroi SC (kampioen reeks A) promoveerde na 5 seizoenen terug naar 2e nationale.
 FC Wilrijk (kampioen reeks B) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.
 R. Vilvorde FC (kampioen reeks C) promoveerde na 7 seizoenen terug naar 2e nationale.
 RAS Renaisienne (kampioen reeks D) promoveerde na 8 seizoenen terug naar 2e nationale.

Deelnemende teams
De 28 ploegen werden over twee reeksen van 14 verdeeld:

Eerste Afdeling reeks A 
Deze ploegen speelden in het seizoen 1937-38 in Eerste Afdeling reeks A. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking:

Eerste Afdeling reeks B 
Deze ploegen speelden in het seizoen 1937-38 in Eerste Afdeling reeks B. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking.

Eindstand Eerste Afdeling

Reeks A 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Reeks B 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Promoverende teams
De twee kampioenen promoveerden naar Ere Afdeling 1938-39 op het eind van het seizoen:
 Boom FC (kampioen reeks A) promoveerde voor het eerst naar Ere Afdeling.
 RCS Brugeois (kampioen reeks B)promoveerde na 2 seizoenen terug naar de Ere Afdeling.

Degraderende teams
De laatste 2 ploegen van elke reeks degradeerden naar Bevordering 1938-39.  Volgende vier ploegen degradeerden:
 Racing FC Montegnée (voorlaatste reeks A) degradeerde na 4 seizoenen in 2e nationale.
 FC Duffel (laatste reeks A) degradeerde na 3 seizoenen in 2e nationale.
 RRC de Gand (voorlaatste reeks B) degradeerde na 25 seizoenen in 1e en 2e nationale voor het eerst naar 3e nationale.
 KVG Oostende (laatste reeks B) degradeerde na 3 seizoenen in 2e nationale.

Referenties

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2